Die COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend weltweit aus. Im März 2020 gehörten die Vereinigten Staaten neben Iran, Südkorea, Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien zu den Ländern mit den am schnellsten steigenden Infektions- und Todeszahlen. Am 8. März 2020 lagen bestätigte Infektionen in 32 der 50 Bundesstaaten plus District of Columbia vor; die Zahl wurde mit zumindest 554 angegeben, davon bestätigt 213 plus elf Todesfälle. Am 27. März 2020 übertrafen die Vereinigten Staaten mit 86.000 positiv Getesteten die Volksrepublik China und waren das Land mit den meisten COVID-19-Fällen. Die Vereinigten Staaten lösten am 12. April 2020 Italien als Land mit den meisten gemeldeten Todesfällen ab, 20.608 Menschen waren gestorben. Bis zum 8. Dezember 2021 infizierten sich mehr als 49,3 Mio. Menschen, fast 800.000 starben an oder mit COVID.

Im Dezember 2021 nahm die Zahl der registrierten Neuinfektionen stark zu – ähnlich wie in Großbritannien, in Dänemark und in anderen Ländern, in denen die hochansteckende Omikron-Variante inzwischen dominiert.

Mit der Omikron-Welle stieg die Zahl der COVID-Toten stark an. Sie erreichte Mitte Februar 2022 mit täglich etwa 2500 COVID-Toten ein Plateau; insgesamt starben seit Pandemiebeginn 920.000 Menschen daran. 
Die Zahl der Todesfälle der Omikron-Variante ist höher als in der Delta-Welle und nur um ein Drittel geringer als die Höchstwerte im Winter 2020/21, bevor die Impfkampagne für die Bevölkerung begann. In keinem anderen Land gibt es so viele registrierte COVID-Tote. Die Vereinigten Staaten haben inzwischen die höchste COVID-Sterberate unter den westlichen Industrienationen: in der Omikron-Welle 'überholten' sie Großbritannien und Belgien. 
Als Ursachen für die hohe Sterberate gelten die relativ niedrige Quote vollständig Geimpfter, eine deutlich niedrigere Booster-Quote als in anderen Ländern und der hohe Anteil Fettleibiger und Diabeteskranker unter den schwer an COVID Erkrankten.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat eine offizielle Empfehlung für COVID-19-Auffrischungsimpfungen mit den zwei bivalenten, an die Omikron-Subvariante BA.4 und BA.5 angepassten mRNA-Impfstoffen: Moderna-COVID-19 Vaccine, Bivalent und Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Bivalent ausgesprochen. Die Arzneimittelbehörde FDA hatte diesen beiden COVID-19-Impfstoffen bereits am 31. August 2022 eine Notfallzulassung (Emergency use authorization, EUA) für die USA erteilt. Die Impfstoffe sollen sowohl Schutz vor dem ursprünglichen, erstmals in Wuhan nachgewiesenen Wildtyp von SARS-CoV-2 als auch vor den Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 bieten.

Verlauf 

Bereits Ende November 2019 warnten US-Geheimdienstbeamte US-Präsident Trump, dass eine Ansteckungwelle die chinesische Region Wuhan erfasst hatte. Anfang Januar 2020 wurde Trump vom National Security Council auf die Gefahr einer großen COVID-19-Pandemie hingewiesen; ebenso Ende Januar von seinem Wirtschaftsberater Peter Navarro und von Gesundheitsminister Alex Azar. Trump blieb aber fast untätig. Im September 2020 wurde bekannt, dass er gegenüber dem Journalisten Bob Woodward bereits im März zugegeben hatte, dass er die Corona-Gefahr heruntergespielt hatte.

Am 21. Januar 2020 meldete die Seuchenschutzbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) die erste COVID-Infektion in den USA.

Die USA gerieten im Laufe des Januar und Februar in Rückstand mit COVID-19-Tests. Zunächst erwies sich ein von der CDC entwickelter Test als unbrauchbar. Die Behebung des Fehlers dauerte lange. Der von der Weltgesundheitsorganisation angebotene Test wurde abgelehnt; gesonderte Entwicklungen von Tests scheiterten an bürokratischen Strukturen des CDC. Der Rückstand beim Testen behinderte eine frühzeitige Eindämmung der Pandemie, wie sie etwa in Südkorea gelang; sie behinderte die Bekämpfung der Pandemie noch bis in das Jahr 2021 hinein.

COVID wurde an der Westküste der Vereinigten Staaten ab Januar 2020 aus China eingeschleppt und an der Ostküste aus Italien. Studien des Virus-Erbguts belegen viele Importereignisse ab Februar.

Am 8. März 2020 erreichte die Zahl der geprüften Todesfälle 22, davon 18 allein im Bundesstaat Washington. Aus diesem Bundesstaat lagen zu diesem Zeitpunkt nur 123 bestätigte Infektionen vor. Trump behauptete, die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wären durch ihre „extremen Warnungen“ mitverantwortlich für den Abschwung der Börsen Ende Februar 2020.

Am 8. März 2020 wurde die Diskrepanz zwischen offiziellen Zahlen und faktischen Infektionen öffentlich bekannt. Die CDC meldeten 164 Infektionen und elf Todesfälle, die Johns Hopkins University hingegen 436 Infektionen und siebzehn Todesfälle. Bis Mitte März wurden in den USA nur einige hundert Tests pro Tag durchgeführt. Ein von der CDC unter Robert Redfield entwickeltes Testkit, das ungeachtet eines bereits funktionierenden WHO-Kits entwickelt worden war, erwies sich als fehlerhaft und musste zurückgezogen werden. Wie viele der damals Getesteten tatsächlich infiziert waren blieb unklar.

Die starke Verbreitung der Pandemie in den Vereinigten Staaten korrelierte mit fehlender Transparenz der Politik, mit mangelnder Vorbereitung medizinischer Institutionen und mit engen wirtschaftlichen Verbindungen zu China und zu Italien. Letzteres zeigte sich bereits im 2019 durchgeführten Planspiel Crimson Contagion, bei dem mehrere Bundesbehörden den Verlauf einer in China ausgebrochenen Grippepandemie simulierten, bei der bis zu 110 Millionen Einwohner der USA erkrankt wären.

Bernie Sanders und Joe Biden sagten Anfang März 2020 große Veranstaltungen ihrer Wahlkampagnen für die Präsidentschaftswahl am 3. November 2020 ab. Trump dagegen sagte, er wolle seine Wahlkampagne unverändert fortsetzen.

Am 7. Mai 2020 wurde der erste COVID-Fall im Weißen Haus gemeldet, ein als Butler arbeitender US-Marine. Am 8. Mai wurde bekannt, dass die Pressesprecherin von Mike Pence ebenfalls positiv getestet wurde.

In vielen westlichen Ländern ging im April und Mai 2020 die Zahl der Neuinfektionen deutlich zurück; in den USA dagegen blieb sie auf hohem Niveau. Trotzdem wurden viele Beschränkungen im öffentlichen Leben aufgehoben. Anfang Juli 2020 stieg die Zahl der an einem Tag registrierten Neuinfektionen zum ersten Mal über 50.000 und im Laufe des Juli auf knapp 75.000. Im August und September sank die Zahl der täglichen Neuinfektionen teils deutlich unter 50.000. Am 25. Oktober 2020 wurden 82.630 Neuinfektionen registriert, rund 10 Tage später über 100.000 und am 20. Dezember 2020 402.270 Neuinfektionen.

2021 war COVID-19 nach Herzerkrankungen und Krebs die dritthäufigste Todesursache. In der Altersgruppe der 45 bis 54-jährigen war es sogar die häufigste Todesursache.

Infolge von COVID-19 sank die Lebenserwartung in den USA nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zwischen 2019 und 2021 um 2,7 Jahre: von 78,8 Jahren im Jahr 2019 auf 77,0 Jahre (2020) und 76,1 Jahre (2021). Dies war der stärkste Rückgang der Lebenserwartung in einem Zweijahreszeitraum seit 1923. Zum Rückgang der Lebenserwartung von 2019 zu 2020 trugen die COVID-19-Todesfälle zu fast 75 % bei, zu dem von 2020 zu 2021 zu etwa 50 %.

Statistiken 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten nach Daten der WHO wie folgt:

Die Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), des amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sowie die Summe der US-Bundesstaaten können systembedingt voneinander abweichen. So registriert New York City seit dem 14. April auch 3778 wahrscheinliche COVID-19-Tote. Hierbei handelt es sich um Fälle ohne offizielle Diagnose, aber mit Symptomen. Daher tauchen sie in der landesweiten Statistik nicht mit auf.

Die USA sind laut Johns-Hopkins-Universität am 11. Mai 2020 in absoluten Zahlen gesehen das am stärksten betroffene Land. Im April 2020 lebten zeitweise 33 % der weltweit Infizierten in den USA, Ende Mai sind es noch 30 %; 28 % der durch COVID-19 Verstorbenen lebte in den Staaten. In den USA wurden mehr Menschen positiv getestet als in Brasilien, Russland, Großbritannien, Spanien, Italien und Deutschland zusammen; zudem sind in den USA mittlerweile mehr Menschen gestorben als in Großbritannien und Italien zusammen. Allein der US-Staat New York hatte von April bis zum 25. Mai 2020 mehr Infizierte als jedes andere Land außer den USA selbst und stand bei den Todesfällen an der sechsten Stelle weltweit. Bezüglich der Zahl der Infizierten wurde New York dann von Brasilien und Russland, bezüglich der Toten von Brasilien übertroffen.

Zwischen Ende März und Ende Mai wurden in den USA täglich durchschnittlich 25000 Neuinfizierungen registriert; die Zahl der im Zusammenhang mit COVID-19 registrierten Todesfälle lag bei durchschnittlich 1582 täglich.

Eine Analyse der Sterbefallzahlen vom 1. März bis 30. Mai 2020 ergab eine Übersterblichkeit von 122.000. Diese lag um 28 % höher als die Zahl der in dem Zeitraum mit oder an einer SARS-CoV-2-Infektion gestorbenen Menschen. Die Studienautoren führten die Differenz am Ehesten auf eine Lücke bei der Erfassung der COVID-Todesfälle zurück. Einer im Sommer 2021 veröffentlicht Studie zufolge hatten sich bis Ende 2020 rund ein Drittel der Bevölkerung der Vereinigten Staaten mit SARS-CoV-2 infiziert. Die vermutete Dunkelziffer – das Missverhältnis zwischen statistisch erfassten COVID-19-Erkrankungen zu tatsächlich erfolgten Infektionen – zu Beginn der COVID-19-Pandemie wurde mit rund 1:10 angegeben. Durch die inzwischen landesweite Verfügbarkeit von Corona-Tests betrug das Missverhältnis zurzeit der Studie rund 1:4.

Außengebiete 
Die Zahlen für die US-Außengebiete sind in den oben genannten Zahlen für die USA noch nicht enthalten.

Besonders schwer betroffene Regionen 

Als in den USA am schwersten betroffen galt zunächst die Stadt New York und deren Umgebung: Für die Acht-Millionen-Stadt wurden am Morgen des 12. April 2020 98.715 bestätigte Coronafälle und 6.367 Coronatote gemeldet. Im gesamten etwa 20 Millionen Einwohner zählenden Bundesstaat New York wurden bis zum selben Tag 9.385 Coronatote gemeldet, dies entsprach knapp der Hälfte aller Todesopfer in den USA.

Am 14. April 2020 änderte New York die Statistik: 3.700 Tote, die nicht auf COVID-19 getestet worden waren, aber offensichtlich an dieser Krankheit gestorben waren, standen nun in der Statistik.

Der Staat New York (19,45 Mio. Einwohner) nannte für den 4. August 2020 (Stand 24 Uhr) 418.225 positiv Getestete, davon 636 registrierte Neuinfektionen am 4. August 2020.

Florida (etwa 21 Mio. Einwohner) meldete für den 4. August 2020 502.739 positiv Getestete, davon 497.181 unter Bürgern Floridas ('residents') und 5.558 unter Nicht-Bürgern (davon 5.409 am 4. August 2020 neu registrierte Fälle) und 225 an diesem Tag an COVID-19 gestorbene. Damit stieg die Gesamtzahl der COVID-Toten auf 7.627.

Im Mai 2020 wurde knapp jede dritte der weltweit mehr als fünf Millionen Coronainfektionen aus den Vereinigten Staaten gemeldet.

Im Dezember 2020 hatten North Dakota und South Dakota eine Infiziertenquote von über 10 % der Gesamtbevölkerung des jeweiligen Bundesstaates.

Insgesamt waren sowohl die Todeszahlen in Counties, die bei der Präsidentschaftswahl 2020 für Donald Trump stimmten, deutlich höher als bei denen, die für Joe Biden stimmten. Dort, wo Donald Trump mehr als 60 % der Stimmen erhielt, lagen die Todeszahlen pro 100.000 Einwohner 2,7 Mal so hoch wie dort, wo sich eine große Mehrheit für Joe Biden entschied. Studien ergaben, dass Republikaner deutlich schlechter über die Pandemie informiert sind als Demokraten und eher Falschinformationen zur COVID-19-Pandemie glauben, zudem sind viel weniger Republikaner gegen das Virus geimpft. Anfang 2021 waren 91 % der Demokraten geimpft, aber nur 59 % der Republikaner. Zudem setzten sich viele republikanische Gouverneure für Beendigung der Corona-Schutzmaßnahmen wie Masketragen und Abstandhalten ein und wiesen Kritik an niedrigen Impfquoten zurück.

Politische Reaktionen

Staatliche Reaktionen

Reaktionen der Bundesregierung und bundesstaatlicher Behörden 
Die Bundesregierung der Vereinigten Staaten reagierte auf die COVID-19-Pandemie zunächst mit verschiedenen Notstandserklärungen, von denen einige zu Reise- und Einreisebeschränkungen führten, und der Bildung der Coronavirus Task Force des Weißen Hauses. Präsident Donald Trump kündigte die Mobilisierung der Nationalgarde der Vereinigten Staaten in den am stärksten betroffenen Gebieten an. Darüber hinaus gab die Bundesregierung Empfehlungen zur Reaktion in den US-Bundesstaaten und Kommunen, die (ähnlich wie in Deutschland) die Hauptkompetenzen in der Gesundheitspolitik haben. Dazu gehörten Maßnahmen zur sozialen Distanzierung, Tragen von Masken und zur Kontrolle von Gefahren am Arbeitsplatz. Die Reaktionen in den Bundesstaaten variierte stark; während demokratische Gouverneure tendenziell entschlossener reagierten, Geschäfte schlossen und eine Maskenpflicht verhängten, waren republikanische zurückhaltender. Präsident Trump wurde mehrfach dafür kritisiert, die COVID-19-Pandemie nicht ernst genug zu nehmen und herunterzuspielen. Die Impfkampagne der US-Regierung wurde mit der Operation Warp Speed, einer amerikanischen öffentlich-privaten Partnerschaft zur Beschleunigung der COVID-19-Impfstoffentwicklung, organisiert und durchgeführt.

Am 20. August 2021 veröffentlichten Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens und des Ministeriums für Gesundheitspflege und Soziale Dienste der USA (HHS) folgende Erklärung zum Plan der US-Regierung, COVID-19-Auffrischungsimpfungen landesweit durchzuführen:
„Die verfügbaren Daten machen sehr deutlich, dass der Schutz vor einer COVID-19-Erkrankung im Laufe der Zeit abnimmt und dass zusätzliche Impfstoffdosen – bedingt durch die Dominanz der Delta-Variante trotz bereits verabreichter Corona-Impfstoffdosen –  erforderlich sein könnten. Es gibt zunehmend Hinweise auf einen verminderten Schutz vor leichten und mittelschweren Erkrankungen. Nach unserer neuesten Einschätzung könnte der derzeitige Schutz vor schweren Erkrankungen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen in den kommenden Monaten nachlassen, insbesondere bei denen, die ein höheres Erkrankungsrisiko haben oder bereits in einer früheren Phase gegen COVID-19 geimpft wurden. Deshalb halten wir es für erforderlich, den durch Impfstoffe herbeigeführten Schutz durch eine Auffrischungsimpfung [] zu steigern und seine Dauerhaftigkeit zu verlängern. […] Es ist geplant, diese Auffrischungsmipfungen im Herbst dieses Jahres zu beginnen, sofern die Food and Drug Administration (FDA) eine unabhängige Bewertung und Bestimmung der Sicherheit und Wirksamkeit einer dritten Dosis der mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna durchführt und das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der CDC die Ausgabe von Auffrischungsimpfungen nach einer gründlichen Überprüfung der vorliegenden Fakten empfohlen hat. Wir sind bereit, allen Amerikanern ab 20. September 2021 und 8 Monate nach der zweiten Impfdosis einer Impfserie eine Auffrischungsimpfung anzubieten. Zu diesem Zeitpunkt werden die Personen, die am frühesten seit Beginn der Corona-Impfungen vollständig geimpft wurden – darunter viele Gesundheitsdienstleister, Bewohner von Pflegeheimen und andere Senioren, die wahrscheinlich eine Auffrischungsimpfung erhalten. […] Wir möchten auch die Dringlichkeit der COVID-19-Schutzimpfung für noch Ungeimpfte in den USA und auf der ganzen Welt betonen. Fast alle Fälle von schweren Erkrankungen und  Krankenhausaufenthalten sowie Todesfälle treten weiterhin unter den Ungeimpften auf.“

Am 23. August 2021 wurde der Comirnaty (BioNTech/Pfizer) von der Food and Drug Administration (FDA) vorbeugend gegen eine COVID-19-Erkrankung, verursacht durch SARS-CoV-2, bei Personen ab 16 Jahren zugelassen. Am 25. August 2021 erhielt die FDA einen Nachtrag des Pharmaunternehmens Pfizer zu ihrem gestellten Zulassungsantrag für Comirnaty, in dem die Zulassung einer einmaligen Auffrischungsdosis beantragt wird; die Auffrischungsimpfung soll mindestens sechs Monate nach der Grundimpfung an Personen ab 16 Jahren verabreicht werden.

Am 22. September 2021 hat die FDA die Notfallzulassung (EUA) für die Verabreichung einer einzigen Auffrischungsdosis des bereits zugelassenen Comirnaty (BioNTech/Pfizer) nach Abschluss der Grundimpfung mit diesem Vakzin erteilt. Die Auffrischungsimpfung soll mindestens sechs Monate nach der Grundimpfung erfolgen und an Personen im Alter von 65 Jahren und älter, Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren mit hohem Risiko für schwere Verläufe von COVID-19 und an Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren, die aufgrund ihrer häufigen institutionellen oder berufliche Exposition gegenüber dem Coronavirus SARS-CoV-2 ein hohes Risiko für schwerwiegende Komplikationen bei einer COVID-19-Erkrankung aufweisen, verabreicht werden. Die Zulassung gilt nur für den COVID-19-Impfstoff Comirnaty.

Am 20. Oktober 2021 erteilte die FDA die Notfallzulassung (EUA) für Auffrischungsimpfungen zur Aufrechterhaltung des Impfschutzes gegen COVID-19 nach dem heterologen Impfschema (»Mix&Match«). Nach diesem Impfschema wird bei einer Auffrischungsimpfung ein anderer COVID-19-Impfstoff als bei der  Grundimmunisierung gegen COVID-19 verabreicht. Zudem gestattet die FDA nun auch Auffrischungsimpfunge nach dem homologen Impfschema – die Verimpfung des gleichen Impfstoffs wie bei der Grundimmunisierung – mit dem mRNA-Impfstoff Spikevax (Moderna) und dem Vektorimpfstoff Ad26.COV2.S (Janssen / Johnson & Johnson).

Reaktionen seitens der Bundesstaaten 
Die republikanischen Gouverneure Kristi Noem (South Dakota) und Doug Ducey (Arizona) verboten den Regierungsbehörden ihren Staaten die Abfrage von Dokumenten für Impfungen gegen COVID-19.  Gouverneur Ron DeSantis (Florida) verbot darüber hinaus in seinem Bundesstaat alle lokalen Beschränkungen wegen der Pandemie und setzte entsprechende Verordnungen außer Kraft. Einzelne Countys in anderen Bundesstaaten wie Nevada erließen ähnliche Verordnungen. Einer im April 2021 veröffentlichten Umfrage zufolge ist der Widerstand gegen die Dokumentation von Impfungen bei Anhängern der Republikaner erheblich größer als im Durchschnitt der Bevölkerung. Auch die Ablehnung von Impfungen ist bei Republikanern stärker als in der übrigen Bevölkerung.

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom ordnete am 18. Juni 2020 eine Maskenpflicht an, die etwa in Geschäften, Büros und im öffentlichen Nahverkehr gilt.

Finanzielle Hilfen 
Im März und April 2020 verabschiedete der Kongress der Vereinigten Staaten zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Auswirkungen einige wichtige Konjunkturpakete. Bereits im März billigte er ein Hilfspaket von 8,3 Milliarden Dollar für staatliche Gesundheitsmaßnahmen sowie ein Konjunkturpaket in Höhe von 2,2 Billionen Dollar (CARES Act). Im April kam ein über 900 Milliarden schweres Paket, unter anderem zur Übergangsfinanzierung von Löhnen (ähnlich dem Kurzarbeitergeld) hinzu. Unter Präsident Joe Biden wurde ein weiteres Konjunkturpaket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar (American Rescue Plan) beschlossen.

Krisenstab 
Der aktuelle Krisenstab des Präsidenten Joe Biden besteht unter anderem aus:

Weitere Mitglieder sind:
 Natalie Quillian – Vize-COVID-19-Koordinator
 Bechara Choucair – Koordinator für Impfungen
 Carole Johnson – Koordinator für Tests
 Tim Manning – Koordinator für Beschaffung und Verteilung
 Clarke Humphrey – Direktor für Digitalisierung
 Cyrus Shahpar – Direktor für Daten
 Eduardo Cisneros – Direktor für intergouvernementale Angelegenheiten
 Ben Wakana – Direktor für strategische Kommunikation
 Abbe Gluck – Sonderberater

Gesellschaftliche Reaktionen 
Im Zuge der Pandemie reisten einige reiche US-Amerikaner zu ihren Zweitwohnsitzen nach Jackson Hole bzw. Teton Range und zogen so den Unmut der Einheimischen auf sich. Auch Studenten, die in Florida im Rahmen der Frühjahrsferien Spring-Break-Partys feierten, sorgten für Empörung. In den kalifornischen Landkreisen Orange und Ventura strömten Menschen trotz Verboten an die Strände. Der Gouverneur kündigte ein hartes Vorgehen dagegen an.

Nach einer Anfang Juli 2020 veröffentlichten Studie des Pew Research Center waren 22 % aller erwachsenen US-Amerikaner entweder selbst wegen COVID-19 umgezogen, jemand war wegen COVID-19 in ihr Haus bzw. Wohnung gezogen, oder sie kannten jemanden, der wegen der Pandemie umgezogen war. Besonders jüngere Erwachsene zogen demnach um. Hispanics und Asiatische Amerikaner waren die ethnischen Gruppen, die sowohl eher selbst umzogen und auch diejenigen, die am ehesten jemand kannten, der umzog. 28 % der Hispanics kannten zumindest jemanden, der umgezogen war, ebenso 24 % der Asiatischen Amerikaner. 20 % der befragten Weißen gaben an, zumindest jemanden zu kennen, der umgezogen war und 19 % der Afroamerikaner gaben an, eine dieser Erfahrungen zu haben. Von denen, die umzogen, erklärten 28 %, der Hauptgrund sei, das Ansteckungsrisiko zu minimieren. 23 % nannten als Ursache, dass der Campus ihrer Hochschule geschlossen wurde. 20 % der befragten Umziehenden wollten bei einem Familienmitglied sein. 18 % nannten finanzielle Gründe – 8 % nannten dabei den Verlust eines Arbeitsplatzes, 10 % andere finanzielle Gründe.

Die Vereinigten Staaten sahen 2020 im Vergleich zu 2019 einen Anstieg von Tötungsdelikten um etwa 25 %, was 4.000 bis 5.000 mehr bei Verbrechen getötete Personen bedeutete. Dies war der höchste Anstieg sowohl prozentual, als auch in absoluten Zahlen seit in den 1960ern mit der Führung solcher Statistiken begonnen wurde. Dabei wurden für den Zeitraum vom 16. März 2020, als ein Teenager in einem Supermarkt in Missouri mehrere Menschen tötete, und dem Amoklauf in Atlanta am 16. März 2021 keine Massenschießerei verzeichnet. Es handelte sich um einen Anstieg in Städten aller Größen im ganzen Land. Ein erster Anstieg um damals 8 % war zwischen März 2020 und Mai 2021 verzeichnet worden, folgend einem Anstieg an Waffenverkäufen in der Frühzeit der Pandemie. Suizide waren gegenüber 2019 um 6 Prozent 2020 auf unter 45.000 Suizide gesunken. Rückblickend erklärt wurde dies mit der bei Naturkatastrophen auch anderweitig beobachteten „Heldenphase“, aber auch mit der erhöhten Verfügbarkeit von virtuellen medizinischen Hilfen. Im Jahr 2021 kamen in den USA mehr als 20.000 Menschen durch Waffengewalt ums Leben, etwa 40.000 weitere wurden durch Schusswaffen verletzt. Beides sind Rekordzahlen.

Die Geburtenrate in den Vereinigten Staaten sank 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent. Dies war zum einen der höchste jährliche Rückgang, zum anderen deutlich mehr als der zuvor beobachtete jährliche Rückgang um etwa 2 Prozent. Besonders betroffen waren die Bundesstaaten New Mexico, New York, Kalifornia, Hawaii, und West Virginia. In Idaho, Maine, New Hampshire, North Dakota, Rhode Island, Vermont, und Wyoming war der Geburtenrückgang geringer.

Infolge des Todes von George Floyd bei einem gewaltsamen Polizeieinsatz kam es zu umfangreichen Protesten und Demonstrationen gegen Rassismus, ungeachtet der Ansteckungsgefahr durch das Virus. Die New York Times sprach angesichts der zeitlich eng aufeinander folgenden Ereignisse der ersten Jahreshälfte – Amtsenthebungsverfahren, Pandemie, Wirtschaftskrise und soziale Unruhen – von 2020 als einem „Jahr des nationalen Traumas“.

Internationale Reaktionen 
Am 15. März 2020 stufte das deutsche Robert Koch-Institut (RKI) die drei US-Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York als Risikogebiete ein, ab dem 2. April 2020 weitete das RKI das Risikogebiet auf die gesamten Vereinigten Staaten aus.

Wirtschaftliche und soziale Folgen 

Die mit der Pandemie einhergehende Krise verursachte erhebliche psychische Folgen. Es wird geschätzt, dass die Zahl der US-Amerikaner, die unter einer Angststörung oder einer Depression leiden, auf etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung stieg. Census-Daten deuten darauf hin, dass 24 Prozent klinische Anzeichen von Depressionen zeigten und 30 Prozent klinisch signifikante Angstzustände, wobei eine große Schnittmenge zwischen den Gruppen besteht. Die Zahl von Toten durch eine Überdosis von Drogen stieg in den Vereinigten Staaten im März 2020 um 18 Prozent, im April 2020 um 29 Prozent und im Mai 2020 um 42 Prozent (jeweils im Vergleich zum Vorjahresmonat).

Arbeitslosigkeit 
Bis Mitte März 2020 waren etwa 5,8 Millionen Amerikaner arbeitslos gemeldet. In den vier Wochen darauf beantragten knapp 22 Millionen weitere Amerikaner Arbeitslosenhilfe. Im April 2020 stieg die Arbeitslosenquote von 4,4 Prozent auf 14,7 Prozent – und damit auf den höchsten Stand seit der Nachkriegszeit. Am 14. Mai 2020 waren 36,5 Millionen Amerikaner arbeitslos gemeldet. Es wird geschätzt, dass mehrere Millionen Angestellte mit ihrem Arbeitsplatz zugleich ihre Krankenversicherung verloren haben.

Anfang April verabschiedete die US-Regierung ein zwei Billionen Dollar schweres Hilfspaket, den Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act – das größte in der Geschichte der USA. Es dient dazu, Familien, Arbeitslosen und Unternehmen in der Krise unter die Arme zu greifen, und sieht Milliardenhilfen für das Gesundheitssystem vor.

Die Vorschriften zur Vergabe des 349 Milliarden Dollar schweren Teils des Hilfspakets, der ursprünglich dazu vorgesehen war, kleinen Restaurants und Geschäften mit weniger als 500 Mitarbeitern zu helfen, wurden durch einflussreiche Lobbyverbände des Hotel- und Gaststättengewerbes so weit verwässert, dass einzelne Filialen großer Ketten als separate Einheiten Hilfe beantragen konnten. In der Folge beantragten große Ketten systematisch Gelder für ihre Filialen, und der Hilfsfonds war bereits am 16. April 2020 erschöpft, so dass viele kleinere Geschäfte keine Gelegenheit hatten, Hilfen zu erhalten.

Im ersten Quartal des Jahres 2020 schrumpfte die US-Wirtschaft im Vergleich zum Vorquartal um 4,8 Prozent.

Kauf-, Kommunikations- und Reiseverhalten 
Die Pandemie führte dazu, dass neben dem Kauf von Grundnahrungsmitteln der Waffenhandel in den USA stark angestiegen ist. So wurden nach Angaben des FBI im Januar und Februar 2020 die Kundenüberprüfungen, die für einen Schusswaffenverkauf vorgeschrieben sind, etwa 5,5 Millionen Mal durchgeführt. Im März 2020 wurden in den USA 2.019.417 Schusswaffen verkauft – 68 % mehr als im Vormonat und 83 % mehr als im März 2019. Auch Schusswaffenmunition wurde verstärkt nachgefragt.

Nach einer im November 2020 durchgeführten Umfrage des Pew Research Center waren 5 % aller Erwachsenen in den Vereinigten Staaten bis dahin wegen der Pandemie umgezogen. Dies führte zusammen mit sehr niedrig gehaltenen Hypothekenzinsen zu einer verstärkten Nachfrage auf dem Wohnimmobilienmarkt, besonders in den Vororten. Hierdurch stiegen die Preise für Wohnimmobilien stark an.

Laut New York Times war Anfang April 2020 die Anzahl der Telefonate deutlicher höher als in den Vorjahreszeiträumen. Der Telekommunikationskonzern Verizon meldete täglich doppelt so viel Anrufe wie am Muttertag, an dem stets besonders viel telefoniert wird. Die Internetnutzung sei um 20 bis 25 Prozent gestiegen und die Zahl der Handyanrufe um 35 Prozent. Die Anrufe seien durchschnittlich 33 Prozent länger als vor der Pandemie. Onlineversandhändler Amazon kündigte 100.000 zusätzliche Stellen für Voll- und Teilzeitkräfte für Lager und Auslieferung in den USA an.

An Thanksgiving am 26. November 2020 treffen sich traditionell Familien. Trotz der COVID-19-Pandemie reisten Millionen US-Bürger durch die USA zu Familientreffen. Es gab sogar mehr Inlandsflüge als im Jahr 2018; große US-Airlines wie American, United oder Delta stellten wegen der großen Nachfrage Hunderte Zusatzflüge bereit. Der scheidende US-Präsident Trump beendete sein Thanksgiving-Schreiben mit dem Satz “I encourage all Americans to gather, in homes and places of worship, to offer a prayer of thanks to God for our many blessings.” (etwa: „ich ermutige alle Amerikaner, sich in Wohnungen und Gotteshäusern zu versammeln und ein Dankgebet an Gott zu sprechen für unsere zahlreichen Segnungen“).

Behandlungskosten 
Medien berichteten 2021, dass viele vormals an COVID-19 Erkrankte und viele Hinterbliebene von an COVID-19 Verstorbenen mit exorbitanten Krankenhausrechnungen zu tun haben, teils mit Rechnungen, die insgesamt den sechsstelligen Bereich oder Millionenhöhe erreichen. Die codierten medizinischen Abrechnungen sind für Laien häufig kaum verständlich und erfordern zeitaufwändige Abklärungen mit Ärzten und Versicherern, zu denen sich Betroffene oft kaum in der Lage sehen. Teilweise wurden COVID-19-Erkrankungen, die die Versicherungen hätten decken müssen, so codiert, dass sie nicht unter die Pandemieregelungen fielen, so dass die Betroffenen einen Großteil selbst übernehmen mussten. In den USA sind Krankenhäuser nicht verpflichtet, einen Kostenvoranschlag zu erstellen, fordern Rechnungen aber im Nachhinein nachdrücklich ein. Nur etwa 90 % der Menschen sind krankenversichert, und sie haben teils einen sehr hohen Selbstbehalt. Wer zu oft krank ist, dem kann, so die Neue Zürcher Zeitung (NZZ), sogar die Krankenversicherung gekündigt werden.

Bildung 

Tests des National Center for Education Statistics 2022 ergaben, dass die schulischen Leistungen bei Viert- und Achtklässlern in der Pandemie gelitten hatten. Besonders betroffen war das Fach Mathematik, in dem es im Vergleich zum Test 2019 in keinem der Bundesstaaten und Territorien zu Verbesserungen kam, in fünfzig aber zu Rückschritten. Es war der größte Rückschritt seit Beginn solcher nationweiten Tests.

Internationale Tätigkeiten 
Im Zuge der Pandemie vereinbarten Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump die Lieferung dringend benötigter Schutzausrüstung für die USA. In der Nacht vom 31. März auf den 1. April flog eine russische Militärmaschine An-124 mit medizinischer Ausrüstung und Schutzmasken in die Vereinigten Staaten. Unter der medizinischen Ausrüstung befanden sich auch Beatmungsgeräte des russischen Unternehmens KRET, das zum Staatskonzern Rostec gehört und mit dem US-amerikanischen Unternehmen aufgrund verhängter Sanktionen verboten wurde, Geschäfte einzugehen.

Die Vereinigten Staaten verhängten ihrerseits einen Lieferstopp von Schutzausrüstung ins Ausland, wovon insbesondere Lateinamerika und das Nachbarland Kanada betroffen sind. Als Reaktion wies der kanadische Premierminister Trudeau darauf hin, dass das Gesundheitssystem im amerikanischen Detroit mit zahlreichen Grenzgängern aus Kanada arbeite und sein Land die USA mit Zellstoff für die Masken beliefere. Zudem gab es aus mehreren Ländern Berichte, wonach von diesen Ländern gekaufte Schutzausrüstungen auf ihrem Lieferweg in Drittstaaten in die USA umgeleitet worden seien. Seitens der US-Regierung wurden derartige Handlungen dementiert.

In den Vereinigten Staaten sind die Impfstoffhersteller, entsprechend der Executive Order 13962 von US-Präsident Donald Trump, die von seinem Nachfolger Joe Biden fortgeführt wurde, angehalten, den Impfstoff zunächst ausschließlich für die Versorgung in den USA zu liefern. Dies hatte (Stand Februar 2021) zur Folge, dass auch Kanada alle seine Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna aus den europäischen Produktionsstätten beziehen musste.

Kontroversen 
Am 15. März 2020 berichtete Welt am Sonntag, US-Präsident Trump habe versucht, deutsche Wissenschaftler, die bei der Tübinger Firma Curevac gemeinsam mit dem Paul-Ehrlich-Institut an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus arbeiten, in die USA zu locken oder ein potenzielles Medikament exklusiv für sein Land zu sichern. Trump tue alles, um einen Impfstoff für die USA zu bekommen, getreu dem politischen Slogan America First „aber eben nur für die USA“, hieß es demnach in der Bundesregierung, die sich dagegen zur Wehr setzen wolle. Wenige Tage später erklärte Dietmar Hopp, der 80 % der Curevac-Aktien hält, dass er entsprechenden Vorstößen der Trump-Regierung eine Absage erteilt habe. Das Weiße Haus und Curevac erklärten, ein Angebot der US-Regierung an Curevac habe es nie gegeben.

Der Whip der Demokraten im Repräsentantenhaus, Jim Clyburn, sagte laut Medienberichten im März 2020 während eines Telefonats mit anderen demokratischen Abgeordneten, das anstehende Gesetzespaket zur Pandemie sei eine „enorme Gelegenheit, die Dinge unserer Vision nach umzustrukturieren“. Diese Aussagen wurde von den Republikanern kritisiert; der Mehrheitsführer des Senats, Mitch McConnell, bezeichnete es als falsche Herangehensweise und Gefahr für die Verhandlungen um das Gesetz. Clyburn erklärte später, seine Aussage sei aus dem Kontext gerissen worden.

Der texanische Vizegouverneur Dan Patrick äußerte Ende März 2020, Senioren müssten zum Wohle der Wirtschaft bereit sein, ihr Leben zu riskieren. Für ihn selbst gebe es Schlimmeres als einen baldigen Tod. Die Position wurde vielfach als abstoßend und zynisch kritisiert.

Am 15. April 2020 drohte Präsident Trump, das Parlament zu vertagen, damit er im US-Senat anstehende Bestätigungen von nominierten Spitzenbeamten (Recess Appointments) übergehen kann.

Am 4. August 2020 führte der australische Journalist Jonathan Swan für die Nachrichtenwebseite Axios ein Interview mit Trump. Darin sprach er Trump auf die hohe Zahl von COVID-19-Toten in den USA an (damals mehr als 150.000 plus Dunkelziffer). Trump antwortete “They are dying. That’s true. It is what it is.” („Sie sterben, das stimmt. Es ist wie es ist“). Joe Biden band Ausschnitte aus dem Interview in ein Wahlkampfvideo bei Twitter ein.

Am 20. August 2020 fand im BOK Center in Tulsa (Oklahoma) eine Wahlkampfveranstaltung statt, bei der Trump eine 100-minütige Rede hielt. Die meisten der 6200 Teilnehmer trugen keinen Mund-Nasen-Schutz.
Innerhalb von 30 Tagen nach dieser Veranstaltung verdreifachte sich die Zahl der registrierten COVID-19-Neuinfektionen im Bundesstaat Oklahoma: um den 20. Juli 2020 waren es täglich über 800 (gleitender 7-Tage-Durchschnitt). Danach sank sie einige Wochen auf etwa 600. Diese Wahlkampfveranstaltung war möglicherweise ein Superverbreitungsereignis.

Der texanische republikanische Abgeordnete Chip Roy erklärte am 4. März 2022 in einem Auftritt bei Fox News die von Anthony Fauci vorgeschlagenen Maßnahmen gegen die Pandemie für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die mit mehr Energie bekämpft werden sollten als der russische Überfall auf die Ukraine.

Siehe auch 
 Liste von Epidemien und Pandemien
 Chronik der COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten
 Chronik der COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten 2020
 Chronik der COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten 2021

Literatur 
 Danielle Allen: Democracy in the Time of Coronavirus. University of Chicago Press, Chicago 2022, ISBN 978-0-226-81560-2. 
 Deborah Birx: Silent Invasion: The Untold Story of the Trump Administration, Covid-19, and Preventing the Next Pandemic Before It’s Too Late. Harper, New York 2022, ISBN 978-0-06-320423-2.
 Lawrence Wright: The Plague Year: America in the Time of Covid. Random House, New York 2021, ISBN 978-0-593-45943-0.

Weblinks 

 CDC: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), veröffentlicht von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
 CDC: COVID Data Tracker, aktuelle Fallzahlen in den USA im Überblick
 Coronavirus in the U.S.: Latest Map and Case Count von The New York Times (täglich aktualisierter, umfangreicher Übersichtsartikel der New York Times)

Anmerkungen

Einzelnachweise 

 
Wikipedia:Artikel mit Video
Gesundheitspolitik (Vereinigte Staaten)